Il singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Venus Williams era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato per infortunio.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 6–1, 6–3

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Caroline Wozniacki (campionessa)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Li Na (secondo turno)
 Jelena Janković (semifinali)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)

 Shahar Peer (quarti di finale)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Flavia Pennetta (semifinali)
 Kaia Kanepi (terzo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Ana Ivanović (primo turno)
 Alisa Klejbanova (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova (finale)

Note: Anastasija Pavljučenkova doveva essere la testa di serie nº 10, ma ha partecipato alle qualificazioni e qualificatasi nel tabellone principale, ma ha perso nel 1º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2011